Епархия Линкольна () — епархия Римско-Католической церкви в городе Линкольн, штат Небраска, США. Епархия Линкольна входит в митрополию Омахи. Кафедральным собором епархии Линкольна является собор Христа Царя.

История 
2 августа 1887 года Святой Престол учредил епархию Линкольна, выделив её из епархии Омахи.

Ординарии епархии 
 епископ Thomas Bonacum (9.08.1887 — 4.02.1911);
 епископ John Henry Tihen (12.05.1911 — 21.09.1917) — назначен епископом Денвера;
 епископ Charles Joseph O’Reilly (20.03.1918 — 4.02.1923);
 епископ Francis Joseph Beckman (23.12.1923 — 17.01.1930) — назначен Архиепископом Дубьюка;
 епископ Louis Benedict Kucera (30.06.1930 — 9.05.1957);
 епископ James Vincent Casey (14.06.1957 — 18.02.1967) — назначен архиепископом Денвера;
 епископ Glennon Patrick Flavin (29.05.1967 — 24.03.1992);
 епископ Fabian Wendelin Bruskewitz (24.03.1992 — 14.09.2012);
 епископ James Douglas Conley (14.09.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Небраске